Blaufuchs steht für:
 Polarfuchs
 Der Blaufuchs (Drama),
 Der Blaufuchs, Filmtitel (1938)

Siehe auch:
 Blaufuchsfell